Longfellow School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Longfellow School (Idaho), ID-Nr. 82000219
 Longfellow School (New Mexico), ID-Nr. 96000262
 Longfellow School (Pennsylvania), ID-Nr. 84003088
 Longfellow School (Vermont), ID-Nr. 76000147
 Longfellow School (Dane County, Wisconsin), ID-Nr. 96000239
 Longfellow School (Fond du Lac County, Wisconsin), ID-Nr. 97000325